Osoby o tym nazwisku:
 Katarzyna Pisarska – polska politolog i działaczka społeczna
 Regina Bańkowska-Pisarska – polska entomolog